|}
Die Bahnstrecke Treviglio–Cremona ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien.

Geschichte 
Bereit unter der österreichischen Regierung geplant, wurde die Strecke 1863 eröffnet.

Anfangs wurde sie von der SFAI betrieben. Ab 1. Juli 1885 ging sie in der Rete Adriatica (RA) auf und wurde deshalb von der SFM betrieben. Mit der Verstaatlichung des Eisenbahnnetzes im Jahr 1905 wurde sie von den Ferrovie dello Stato (FS) betrieben.

In den 1970er Jahren erfolgte die Elektrifizierung mit 3 kV Gleichstrom.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 30
 Sergio Zaninelli: Le ferrovie in Lombardia tra Ottocento e Novecento, Il Polifilo, Milano, 1995. ISBN 88-7050-195-7.
 Francesco Dal Negro: 1863, la ferrovia a Crema: storia della progettazione, costruzione e primi anni di esercizio della strada ferrata Treviglio–Cremona, Arti Grafiche Cremasche, Crema, 1978.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei